El término Museo del Aire puede referirse, en esta enciclopedia:

 al Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España, conocido como Museo del Aire, en Madrid;
 al Museo del Aire, en Cuba.